D613 (Calvados), een departementale weg in het Franse departement Calvados
 D613 (Eure), een departementale weg in het Franse departement Eure
 D613 (Hérault), een departementale weg in het Franse departement Hérault